Longhi är ett italienskt efternamn, som burits av bland andra:

 Alessandro Longhi (1733–1813), italiensk konstnär
 Barbara Longhi (1552–1638), italiensk konstnär
 Giuseppe Longhi (1766–1831), italiensk grafiker
 Luca Longhi (1507–1580), italiensk konstnär
 Martino Longhi den äldre (1534–1591), italiensk arkitekt
 Martino Longhi den yngre (1602–1660), italiensk arkitekt
 Onorio Longhi (1568–1619), italiensk arkitekt
 Pietro Longhi (1701–1785), italiensk konstnär
 

Italienska efternamn